Кашан:
 Кашан — город в Иране
 Кашан — шахрестан в составе иранской провинции Исфахан
 Кашан — город во Франции
 Кашан — кантон во французском департаменте Валь-де-Марн
 Кашан — средневековый город в Волжско-Камской Булгарии
 Кашан (река) — река в Афганистане и Туркмении

См. также 
 Кашанское княжество